Анатолий Георгиевич Костецкий,  () — советский и украинский детский писатель, поэт и переводчик.

Биография 
Родился в Киеве 6 декабря 1948 года в семье учителей. После окончания средней школы в 1963 году, обучался в техникуме радиоэлектроники, затем окончил факультет кибернетики Киевского ордена Ленина государственного университета имени Т. Г. Шевченко. Закончив аспирантуру, одиннадцать лет работал в университете, преподавал языкознание на филологическом и романо-германском факультетах. В 1980-х годах оставил эту работу, избрав литературу.

С юности дружил с Ярославом Стельмахом, который тоже стал известным детским писателем и переводчиком.

Дебютировал сборником стихов для детей «Джміль про сонечко гуде» (), после чего опубликовал несколько десятков книг — стихов, сказок, рассказов и повестей. 

Работал в издательстве «Весёлка» заведующим редакции литературы для детей среднего школьного возраста. Редактировал детский журнал «Барвинок».

За повесть «Минимакс — карманный дракон» получил премию имени Николая Трублаини в 1986 году.

Помимо написания собственных книг, Костецкий много переводил с английского, немецкого, некоторых славянских языков. Также опубликовал ряд статей по вопросам теории, истории и критики детской литературы.

Среди учеников — детский писатель и поэт Юрий Никитинский.

Произведения писателя переведены на русский, молдавский, чувашский, польский, немецкий, венгерский и другие языки.

Умер в Киеве 10 марта 2005 года. Похоронен на Байковом кладбище (участок № 18).

Избранный список сочинений 
 «Джміль про сонечко гуде»
 «А метеликам — весело»
 «Весняні дарунки»
 «Все про мене»
 «Лист до птахів»
 «Постукай у моє вікно» (1977)
 А что в портфеле? (1980) стихи
 «Все — як насправді» (1980)
 «Хочу літати!» (1980)
 «Суперклей Христофора Тюлькіна, або „Вас викрито;— здавайтесь!“» (1984)
 «Мінімакс — кишеньковий дракон, або День без батьків» (1987)

Ссылки 
 «Моя партия — дети. При любом режиме»- Недоступен
 Книги Анатолія Костецького на Читанці

Персоналии по алфавиту
Детские писатели Украины
Детские писатели СССР
Детские писатели по алфавиту
Писатели Украины
Поэты Украины
Выпускники факультета кибернетики Киевского университета
Родившиеся 6 декабря
Родившиеся в 1948 году
Умершие в 2005 году
Лауреаты литературной премии имени Леси Украинки